O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2009 foi realizado entre os dias 4 e 7 de junho no ginásio da California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Resultado por equipe

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu